A Ulbracom, denominada desse modo a partir do ano de 2007, é a junção dos veículos de comunicação da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), sendo elas: a Mix FM Porto Alegre, inaugurada em 1988, o canal Ulbra TV, operando no estado do Rio Grande do Sul desde 2002, a Editora da Ulbra, inaugurada em 2006 e a Mix FM Norte Gaúcho de Carazinho. Sua primeira sede localizava-se na cidade de Porto Alegre. Desde 2011, passou a ser sediada no prédio do antigo Museu de Tecnologia da Ulbra, em Canoas.

Ligações externas
Mix FM Porto Alegre
Mix FM Norte Gaúcho
Ulbra TV
Editora da Ulbra
Ulbra

Universidade Luterana do Brasil